Изповеди може да се отнася за:
 Изповед, религиозен обред
 Изповеди (Августин Блажени) (400), автобиографична книга на Августин Блажени
 Изповеди (Жан-Жак Русо) (1782), автобиографична книга на Жан-Жак Русо
 Изповеди (филм) (2010), филм на Тецуя Накашима